Тель — топоним.
 Тель (телль, тепе) — холм на месте древнего поселения.
 Тель () — река в Германии.
 Тель, Йерун Годфрид (; род. 1972) — голландский музыкант и композитор.
 Тель, Матис (род. 2005) — французский футболист.
 Тель, Серж (род. 1955) — государственный министр Монако.
 Тель (Тел) — село в Хачмазском районе Азербайджана

См. также 
  (страница значений)